Termenul „Peters” se poate referi la:

Personalități
 Caroline Peters
 Christian Heinrich Friedrich Peters
 Jean Peters
 Lenrie Peters
 Russell Peters

Toponime
 Petersburg
 St Peters, New South Wales
 St Peter's College (Auckland)
 Petersberg (dezambiguizare)